Botànica
 Tornassol (planta) (Chrozophora tinctoria): espècie de planta de la que se n'extreu un colorant del mateix nom.
 Química
 Tornassol (colorant) : substància colorant blava procedent de la planta Chrozophora tinctoria, utilitzada des de l'edat mitjana.
 Paper de tornassol paper impregnat d'una substància colorant que canvia de color en funció de del pH de les solucions químiques. Avui dia es prepara a partir de liquens.
 Física
 Tornassol: propietat d'algunes substàncies de produir diferents reflexos en funció de l'angle de la llum incident.
 Còmic
 El professor Silvestre Tornassol de les aventures de Tintín
L'afer Tornassol